SRAM steht für:
 Static random-access memory (Statisches RAM)
 Short-Range Attack Missile (AGM-69), eine 1990 bei der US-Luftwaffe ausgemusterte taktische Luft-Boden-Kurzstreckenrakete mit nuklearem Gefechtskopf
 einen US-amerikanischen Hersteller von Fahrradkomponenten, siehe SRAM (Unternehmen)

SRAM